«Хлам» () — короткометражный документальный фильм главной темой которого служит изображение хаотичной и нестабильной жизни музыканта Джона Фрушанте, который на момент съёмок страдал от героиновой зависимости, что ранее послужило причиной его ухода из Red Hot Chili Peppers. Картина показывает обстановку в жилище Фрушанте, в котором позже случился пожар, уничтоживший коллекционную гитару и несколько музыкальных плёнок.

Фильм был выпущен в виде промо на VHS в 1990-х. В фильме присутствуют композиции «Untitled #2» из альбома Фрушанте Niandra Lades and Usually Just a T-Shirt, поверх которой читается поэма, и одна из невыпущенных песен, элементы которой присутствуют в «Untitled #5» из того же альбома.

В ролях

Саундтрек

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы 1993 года
Короткометражные фильмы США
Фильмы на английском языке
Короткометражные фильмы 1990-х годов